Богатенький Ричи (, или Ri¢hie Ri¢h) — заглавный персонаж серии комиксов, а также снятых по ней нескольких художественных фильмов и сериалов:
Телесериалы
 «» — анимационный телесериал, выходивший на телеканале ABC с 1980 по 1984 годы.
 «» — анимационный телесериал, выходивший в 1996 году.
 «» — ситком, выпущенный сервисом Netflix в 2015 году.

Фильмы
 «Богатенький Ричи» — американский фильм 1994 года.
 «Богатенький Ричи 2» () — американский фильм 1998 года.